Aulich je priimek več oseb:
 Heinrich von Aulich, avstro-ogrski general
 Lajos Aulich, madžarski politik